Лакси:

 Лакси — посёлок на острове Мэн.
 Лакси — один из пятидесяти округов Бангкока.
 Лакси — железнодорожная станция в Бангкоке.